Debevec ist der Familienname folgender Personen:

Paul Debevec, Informatiker
Rajmond Debevec (* 1963), slowenischer Sportschütze